El Duque Ulrico de Pomerania (12 de agosto de 1589 en Barth - 31 de octubre de 1622 en Przybiernów) fue un administrador luterano del Obispado Principesco de Cammin y un Duque no reinante de Pomerania.

Biografía 
Ulrico era el hijo más joven del Duque Bogislao XIII de Pomerania (1544-1606) de la familia del Grifo. Después de la muerte de su padre, Ulrico y sus hermanos acordaron la división de su herencia. Según el acuerdo de 1 de octubre de 1606 el hermano mayor Felipe II (1573-1618), se convirtió en el Duque reinante de Pomerania-Stettin. Francisco (1577-1620) pasó a ser el Obispo protestante de Cammin. Bogislao XIV (1580-1637) y Jorge II (1582-1617) recibieron conjuntamentoe el distrito de  Rügenwalde. Ulrico, el más joven, recibió solo una pensión anual.

Después de la muerte de Felipe II en 1618, fue sucedido por Francisco como el gobernante de Pomerania-Stettin, y Francisco fue sucedido por Ulrico como obispo de Cammin. Como Francisco antes que él, Ulrico residió en Koszalin. Ulrico murió el 31 de octubre de 1622. Fue enterrado en la iglesia del castillo en Stettin.

El historiador Martin Wehrmann (1861-1937) describió a Ulrico como un "hombre joven, fresco, quien mantuvo una benigna felicidad con su esposa en su corte en Koszalin".

Matrimonio 
Ulrico contrajo matrimonio en 1619 en Wolfenbüttel con Eduviges de Brunswick-Wolfenbüttel (1595-1650). El matrimonio no tuvo hijos. Después de la muerte de Ulrico, la Duquesa Eduviges residió como viuda en Neustettin. Ahí fundó un gymnasium en 1640, que después fue denominado en su honor gymnasium de Eduviges.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 (additional entry)
 Martin Wehrmann: Geschichte von Pommern, vol. 2, Second Edition, Verlag Friedrich Andreas Perthes, Gotha, 1921, 
 Martin Wehrmann: Genealogie des pommerschen Herzogshauses, i the series Veröffentlichungen der landesgeschichtlichen Forschungsstelle für Pommern, series 1, vol. 5, Leon Saunier, Stettin 1937, p. 128–129

Duques de Pomerania
Obispos luteranos de Alemania
Nobles de Alemania del siglo XVI
Nobles de Alemania del siglo XVII